Rasno est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Rasno, un village situé sur le territoire de la Ville de Široki Brijeg, dans le canton de l'Herzégovine de l'Ouest et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
Rasno, un village situé dans la municipalité de Prijepolje, district de Zlatibor ;
Rasno, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sjenica, district de Zlatibor.